Chariton désigne :

 Chariton d'Aphrodise, un écrivain grec du Haut-Empire romain ;
 Chariton le Confesseur, un moine, fondateur en Palestine du système des laures ;
 Chariton, une ville située dans l’Iowa, aux États-Unis.
 Un membre d'une confrérie de charité.

Homonymie de patronyme